PF ou pF pode referir-se a:
pF: picofarad, submúltiplo do farad, equivalente a 10–12 farad
PF: petafarad, múltiplo do farad, equivalente a 1015 farad
PF: sigla da Polícia Federal
PF: no Brasil, abreviação de prato feito.

Desambiguação